Billancourt – comune francese del dipartimento della Somme nella regione dell'Alta Francia
 Arrondissement di Boulogne-Billancourt – suddivisione amministrativa francese
 Boulogne-Billancourt – comune francese nel dipartimento dell'Hauts-de-Seine nella regione dell'Île-de-France
 Motore Billancourt – motori prodotti dal 1947 al 1985 dalla Renault
 Stazione Billancourt – stazione della Metropolitana di Parigi